Естреља де Белен има више значења:

 Естреља де Белен (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља де Белен (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља де Белен (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља де Белен (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику